Gail Koziara Boudreaux (1960-) est une femme d'affaires et athlète américaine.
René Boudreaux (1880-1915) est un joueur français de rugby à XV de 1,78 m pour 82 kg.